Název Huťský rybník má více vodních ploch:

 Huťský rybník (Pohorská Ves), v Novohradských Horách
 Huťský rybník (Dobřív)
 Huťský rybník (Dobříš)
 Huťský rybník (Lesná)
 Huťský rybník (Blovice)
 Huťský rybník (Harrachov)